Ранчо Хесус има више значења:

 Ранчо Хесус (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Хесус (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику